La Korvpalli Meistriliiga 2012-2013 è stata la 22ª edizione del massimo campionato estone di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del Kalev/Cramo.

Regular season

Playoffs

Squadra vincitrice

Note

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2012
Pallacanestro nel 2013
2012-2013